Mužská dvouhra Generali Open Kitzbühel 2018 probíhala v první polovině srpna 2018. Do singlové soutěže kitzbühelského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl druhý nasazený Němec Philipp Kohlschreiber, kterého ve druhém kole vyřadil Istomin.

Vítězem se stal 29letý slovenský kvalifikant Martin Kližan, jenž ve finále zdolal uzbeckého kvalifikanta Denise Istomina po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2, což znamenalo vyrovnání vzájemné bilance na 2–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour. V šesti finálových duelech, do nichž během kariéry nastoupil, udržel 100% úspěšnost. Vyrovnal tím Gulbisův rekord ATP World Tour, počítaný od sezóny 1990. Navíc zůstával neporažen i v deblových finále s poměrem 4–0. Bodový zisk jej vrátil do první světové stovky žebříčku ATP. Na hraně vyřazení se přitom ocitl již v úvodním kole kvalifikace, v němž otočil nepříznivý vývoj s Argentincem Facundem Bagnisem ze stavu 4–6 a 1–4.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2018
ATP World Tour 2018